European Open 1993 (также известен как 1993 Humo European Open — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в феврале 1993 года (сезон 1992/93) в Антверпене, Бельгия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 10:4.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

European Open
1993 год в снукере